Тиму́р — мужское имя тюркского и монгольского происхождения.

Персоны 
 Менгу-Тимур — хан Золотой Орды в 1266—1282.
 Тимур-Ходжа-хан — хан Золотой Орды в 1361.
 Тимур (1336—1405) — среднеазиатский полководец, завоеватель, основатель династии Тимуридов.
 Тимур Кутлуг — хан Золотой Орды в 1395—1399.
 Тимур-хан — хан Золотой Орды в 1411—1412.
 Тэмур (Олджэйту-хаган) — хан империи Хубилая 1265—1307.
 Кутлуг-Тимур — беклярбек Золотой Орды около 1310—1322.
 Тимур — беклярбек Золотой Орды при хане Ахмате (вторая половина XV века).
 Тимур Гараев — персонаж ряда произведений Аркадия Гайдара («Тимур и его команда» и ряд других).
 Тимур-Малик — хан Синей Орды (восточной части Золотой Орды) в 1378-79 годах.
 Тимур-Шах Дуррани (1748—1793) — второй шах Дурранийской державы.

Животное 
 Тимур (2014—2019) — самец домашней козы, обитатель Приморского сафари-парка (Россия), ставший знаменитым в 2015—2017 годах.

Топоним 
 Тимур — село в Отырарском районе Южно-Казахстанской области Казахстана.

Другое 
 Тимур — детский театр в Харькове.

См. также 
 Дамир
 Тамерлан

Русские мужские имена

Мужские имена
Узбекские имена
Страницы значений:Тёзки